een ontwenningsverschijnsel, zie: Delirium tremens (ontwenningsverschijnsel)
een Belgisch bier van hoge gisting, zie: Delirium tremens (bier)
een lied van BZN, zie: The Bastard
de naam van een Duitse heavymetalband
de naam van een koor uit België
een lied van de zanger Christy Moore